Eerste klasse (1942/1943) był 41. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Lierse SK. Nowym mistrzem Belgii został zespół KV Mechelen.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1942 w piłce nożnej
1943 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii